Тайрон Кеннеди Корбин (; род. 31 декабря 1962 года в Колумбии, Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист и тренер, работающий на должности ассистента главного тренера в команде Национальной баскетбольный ассоциации «Орландо Мэджик».

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Де Поля, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 35-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз», «Миннесота Тимбервулвз», «Юта Джаз», «Атланта Хокс», «Сакраменто Кингз», «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА провёл 16 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 1065 игр, в которых набрал 9766 очков (в среднем 9,2 за игру), сделал 5046 подборов, 1894 передачи, 1228 перехватов и 270 блок-шотов.

Карьера тренера 
После завершения карьеры на протяжении семи лет работал ассистентом Джерри Слоуна в родной команде «Юта Джаз» (2004—2011), а после его ухода в 2011 году сам стал главным тренером команды. 21 апреля 2014 года руководство «Джаз» объявило, что не собирается предлагать Корбину новый контракт. Перед началом следующего сезона стал помощником главного тренера «Сакраменто Кингз», войдя в тренерский штаб Майка Мэлоуна, а 15 декабря 2014 года, после увольнения последнего, был повышен в должности, став временным главным тренером «Кингз». 12 февраля 2015 года он был освобождён от исполнения своих обязанностей, продолжив работать в организации в качестве консультанта главного офиса.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Де Поль Блю Демонс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Юта Джаз»
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Тренеры «Финикс Санз»
Тренеры «Орландо Мэджик»
Родившиеся в Колумбии (Южная Каролина)